Да́ниэль Пие́тта (; 9 декабря 1986, Крефельд, ФРГ) — немецкий хоккеист. Амплуа — нападающий. Игрок клуба Крефельд Пингвин и сборной Германии по хоккею.

Карьера 
Пиетта начал свою профессиональную карьеру в молодёжном клубе Крефельд Пингвин в 2001 году. Во время выступления в молодёжной лиге с 2001 по 2004 год, Даниэль был одним из самых результативных игроков. Всегда был на первых местах в бомбардирской гонке. В сезоне 2003/04, был назначен капитаном команды. В этом же сезоне тренер основной команды Крефельд Пингвин Бутч Геринг впервые вызвал Пиетту в основной состав команды на кубковый матч с Гамбург Фризерс. Пиетта не набрал ни одного очка, но был одним из лучших игроков на льду, а в течение этого сезона отыграл ещё четыре игры за основную команду.
В сезоне 2004/05 неожиданно для всех его отдали в аренду в клуб низшей лиги (Oberliga) Füchse Duisburg. Большую часть сезона, Пиетта не показывал своих бомбардирских качеств, в итоге набрал 19 очков за сезон. В сезоне 2005/06 нападающий вернулся в свой родной клуб, где получил твердое место в основной команде Крефельд Пингвин. В 2018 году перешел в клуб Шведской элитной серии Лександ.
В составе национальной сборной Германии участник чемпионатов мира: 2012, 2013, 2014, 2015, 2018. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионатов мира 2006. В составе юниорской сборной Германии участник чемпионатов мира 2003 и 2004.

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Крефельд Пингвин»
Игроки ХК «Фюксе Дуйсбург»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года